Grimme (Fläming), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Grimme Landmaschinenfabrik, een Duitse fabrikant van landbouwmachines

Personen
Adolf Grimme, een Duitse politicus
Herman Grimme, een Nederlandse toetsenist, zanger en songwriter